Shangdu kan syfta på:

 Shangdu (köping i Kina) –  i köpingen provinsen Guangxi
 Shàngdū –  pinyin för sommarhuvudstaden i Mongolväldet under Khubilai khans tid, se Xanadu